Михаи́л Три́фонов:
 Трифонов, Михаил Евгеньевич (1966—1995) — советский и российский волейболист.
 Трифонов, Михаил Лаврентьевич (1921—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Трифонов, Михаил Степанович (1924 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.